Епархия Роквилл-Сентра () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Роквилл-Сентр, штат Нью-Йорк, США. Епархия Роквилл-Сентра входит в митрополию Нью-Йорка. Кафедральным собором епархии Роквилл-Сентра является собор святой Агнии.

История 
6 апреля 1957 года Римский папа Пий XII издал буллу Dum hodierni, которой учредил епархию Роквилл Сентра, выделив её из епархии Бруклина.

Ординарии епархии 
 епископ Walter Philip Kellenberg (16.04.1957 — 3.05.1976)
 епископ John Raymond McGann (3.05.1976 — 4.01.2000)
 епископ James Thomas McHugh (4.01.2000 — 10.12.2000)
 епископ William Francis Murphy (26.01.2001 — по настоящее время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Dum hodierni, AAS 49 (1957), стр. 816

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в штате Нью-Йорк